Dąbki ist der Name von sieben Dörfern in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Dąbki (Wyrzysk) (Dombke, Kreis Wirsitz)
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Dąbki (Dąbie)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Dąbki (Krasne)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Dąbki (Bytów) (Dampen, Kreis Bütow/Pommern)
 Dąbki (Człuchów) (Eichberge)
 Dąbki (Czersk) (Schönwald)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Dąbki (Darłowo) (Neuwasser, Kreis Schlawe/Pommern)

Siehe auch:
 Dąbki-Łętownica